

Lampertheim – comune nel dipartimento del Basso Reno

Lampertheim – città in Assia